Kapliczka Bożej Męki w Toruniu – nieistniejąca kapliczka przydrożna, która niegdyś znajdowała się w Toruniu.

Lokalizacja 
Kapliczka znajdowała się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Grudziądzkiej, w sąsiedztwie dawnego gmachu Urzędu Pracy, później Studium Nauczycielskiego (obecnie biurowiec).

Historia 

Kapliczka nieznanego autorstwa pochodziła prawdopodobnie z XVIII wieku. Nie wiadomo, jakiemu pierwotnie świętemu była ona dedykowana, lecz po II wojnie światowej znajdowała się w niej figurka Matki Bożej Niepokalanej. Od czasów międzywojennych z nieznanego dzisiaj powodu nazywana była przez mieszkańców Torunia „Bożą Męką”. Można przypuszczać, iż wcześniej znajdowała się w niej figurka przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego. Kapliczkę rozebrano pod koniec lat 70. XX wieku podczas budowy Placu Zwycięstwa, natomiast sama figurka Matki Bożej trafiła do kapliczki na terenie cmentarze na Rubinkowie. Prawdopodobnie przeniósł ją tam ksiądz Bronisław Porzych z parafii Chrystusa Króla, który w czasie likwidacji figury został ustanowiony proboszczem nowo erygowanej parafii na Rubinkowie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

Charakterystyka 
Kapliczka miała kształt słupa zakończonego ostrosłupem, była murowana, jasno otynkowana, a w jej górnej części znajdowała się nisza na figurę Matki Bożej.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

Kapliczki przydrożne w Toruniu
Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu